José Alves dos Santos, mais conhecido como Zé Karatê (Japaratuba, 14 de Abril de 1936), é um carateca e professor de Karatê brasileiro.

Nacido em Japaratuba, interior de Sergipe, iniciou sua carreira nas artes marciais em Capoeira de Angola, mas foi em 1961 que iniciou seus treinamentos com os mestres japoneses que vieram ao Brasil. Formado em Mecânica Geral, atualmente aposentado de suas atividades laborais. Em 1946 deixou sua terra natal, emigrando para a capital baiana a fim de ingressar no mercado de trabalho. Apreciador de lutas orientais, ingressou no Karatê a convite do professor Denilson Caribé, considerado o precursor do karatê no estado da Bahia, que o alcunhou cordialmente de Zé Karatê, forma hipocorística de "José". Internacionalmente conhecido pela alcunha, os feitos do Sensei José Alves, Faixa Preta, 6º Dan, mostram-se presentes em históricas marcas de Kumite, Kata e de luta em campeonatos regionais e nacionais, nas décadas de 70. Posto que lhe garantiu a posição de professor de caratê, no estilo Shotokan, mais graduado e antigo do Brasil.

Presentemente, ministra cursos teóricos e práticos em diversas agremiações, dentre elas, a Associação de Karatê da Bahia e Clube de Karatê Entre Rios. Assumindo, em atividade há 48 anos, o posto de Presidente Interino da Federação de Karatê-Dô Tradicional da Bahia (FKTB), Presidente da Comissão de Ética da FKTB, Presidente de Honra da FKTB e Vice Presidente por três mandatos da FKTB. Fundador do Clube Karatê de Salvador, em 24 de Julho de 1981, Zé Karatê, afiliado mais antigo da Japan Karate Association (JKA) na Bahia, no estilo Shotokan..

Desportistas de Sergipe
Naturais de Japaratuba
Caratecas do Brasil